Зло может означать:

 Зло — нравственное понятие, противоположное понятию добра.
 Зло (фильм, 2003) — шведская драма 2003 года.
 З/Л/О — американский фильм ужасов 2012 года.
 З/Л/О 2 — фильм ужасов 2013 года, сиквел фильма «З/Л/О».
 З/Л/О: Новый вирус — фильм ужасов 2014 года, третья часть франшизы «З/Л/О».
 З/Л/О 94 — фильм ужасов 2021 года, четвёртая часть франшизы «З/Л/О».
 ЗЛО — аббревиатура зеркально-линзовой оптики.